GGT est un sigle qui peut désigner :
 gamma-glutamyltranspeptidase, une aminoacyltransférase.

ggt est un sigle qui peut désigner :
 gitua, une des langues ngero-vitiaz, parlé par 760 locuteurs (en 2000), en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Code